Línea de la Calle 63 puede referirse a dos líneas del metro de Nueva York:

 la Línea de la Calle 63 IND; o
 la Línea de la Calle 63 BMT.